Амилија Тереза Луис Вилхелмина Филипине од Виртемберга (име на ен. -{Duchess Amelia}- of Württemberg 28. јун 1799. – 28. новембар 1848) била је војвоткиња од Виртемберга и предак чланова грчких, румунских, шпанских и југословенских краљевских породица. Вила је кћерка војводе Лудвига од Виртемберга и принцезе Хенријете од Насау-Вајлбурга.

Амелија се удала 24. априла 1819. године за војводу Јозефа од Сакс-Алтенбурга у Кирхајм под Теком.

Амелија и Џозеф су имали шесторо деце:
 Марија од Сакс-Алтенбурга (Хилдбургхаузен, 14. април 1818 – Гмунден, 9. јануар 1907)
 Полин Фредерика Хенријета Огист (Кирхајм под Теком, 24. новембар 1819 – Хилдбургхаузен, 11. јануар 1825)
 Хенријета Фредерика Тереса Елизабет (Хилдбургхаузен, 9. октобар 1823 – Алтенбург, 3. април 1915)
 Елизабет Полин Александрина (Хилдбургхаузен, 26. март 1826 – Олденбург, 2. фебруар 1896)
 Александрина Фредерика Хенријета Полин Маријане Елизабет
 Луис (Алтенбург, 4. јун 1832 – Хумелсхајн, 29. август 1833)
 
Војвоткиња од Виртемберга преминула је у Алтенбургу, 28. новембра 1848, у 49. години живота. Два дана касније, у дубокој жалости, њен супруг одлучио је да абдицира у корист свога брата Георга. Јозеф је преминуо 1868. године, неколико дана пре обележавања двадесет година од Амелијине смрти.

Насљедници

Референце 

Рођени 1799.
Умрли 1848.
Војвоткиње од Витемберга